Skolla eller skålla  kan syfta på:

 Skolla (geologi) – en typ av bergsbildning
 Skållning – bad i kokhett vatten för att lösgöra hår, fjädrar eller fröskal